Mondiali 1957 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1957:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1957 – 8ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1957 – 16ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1957 – 5ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1957 – 54ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1957 – 30ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1957 – 2ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1957 – 8ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1957 – 24ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1957 – 17ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1957 – 9ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1957 – 1ª edizione

Pallacanestro 
Campionato mondiale femminile di pallacanestro 1957 – 2ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano femminile 1957 – 1ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1957 – 48ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1957 – 49ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1957 – 7ª edizione

Rugby a 13 
Coppa del Mondo di rugby a 13 1957 – 2ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1957 – 13ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1957 – 3ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1957 – 33ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1957 – 24ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1957 – 18ª edizione